Dzsembori, cserkésztalálkozó
 Jamboree, a Naughty by Nature együttes kislemezes dala